Gegenschuss hat folgende Bedeutungen:

 Schuss-Gegenschuss
 Gegenschuss – Aufbruch der Filmemacher, deutscher Dokumentarfilm von Dominik Wessely aus dem Jahr 2008